Eduardo Suplicy, político brasileiro
Marta Suplicy, política brasileira, ex-prefeita de São Paulo
João Suplicy, músico brasileiro
Paulo Cochrane Suplicy, empresário brasileiro
Flávio Suplicy de Lacerda, engenheiro e político brasileiro

Desambiguações de sobrenomes